Диси может иметь следующие значения:
 Днепропетровский инженерно-строительный институт (ДИСИ) — старое название Приднепровской государственной академии строительства и архитектуры.
 DC Comics (название часто сокращается как DC — ) — американское издательство комиксов.
 DC++ — клиент файлообменной сети.
 Диси — сокращение от названия группы AC/DC.

См. также